Roberts County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Roberts County (South Dakota)
 Roberts County (Texas)